Thoman Meehan (schrijver), een Amerikaanse schrijver, vooral bekend van de musical Hairspray
Thomas Meehan (botanicus), een Britse botanicus
Thomas Meehan (luitenant)